Fogalom
nemzeti színház, mint kiemelt szintű állami, színház támogatási, jogi rendszerben elfoglalt státusz

Nemzeti Színház megnevezésű színházak
Magyarországon
Nemzeti Színház a Pesti Magyar Színház (jogutód, alapítva: 1837) korábbi neve 1840-től 2000-ig
Nemzeti Színház épület Budapesten, a Rákóczi út (1906-ig a Kerepesi út) 1. szám alatt 1837–1913 között
Nemzeti Színház épület Budapesten, a Blaha Lujza téren, ami a Népszínháznak épült 1875-ben, de 1908-tól a Nemzeti Színház társulat költözött bele, 1964-ben lebontották
Nemzeti Színház épület Budapesten, a Hevesi Sándor tér 4. szám alatt, amit 1964–2000 között neveztek így, de eredetileg Magyar Színház néven épült 1897-ben
Nemzeti Színház Budapesten a Duna és a Soroksári út között (alapítva: 2000)
Miskolci Nemzeti Színház (1857-től)
Pécsi Nemzeti Színház (1895-től)
Szegedi Nemzeti Színház (1945-től)
Győri Nemzeti Színház (1992-től)
Csokonai Nemzeti Színház, Debrecenben (2013-tól)
Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház (2020-tól)

Külföldön
Albánia
Nemzeti Színház (Tirana)
Argentína
Argentínai Magyar Nemzeti Színház
Csehország
Nemzeti Színház (Prága)
Lengyelország
Nemzeti Színház (Varsó)
Nagy-Britannia
Royal Nemzeti Színház a londoni Nemzeti Színház
Skót Nemzeti Színház
Cornwalli Nemzeti Színház
Walesi Nemzeti Színház
Németország
Bajor Nemzeti Színház Münchenben
Mannheimi Nemzeti Színház
Weimari Nemzeti Színház
Németország állami színházai
Norvégia
Nemzeti Színház (Oslo)
Szlovákia
Szlovák Nemzeti Színház
Románia
 Farkas utcai színház, Kolozsváron 1885–1906 között (épült: 1821)
 Hunyadi téri színház, Kolozsváron 1906–1919 és 1940–1944 között
 Lucian Blaga Nemzeti Színház, Kolozsváron
 Nemzeti Színház, Marosvásárhelyen
 Nemzeti Színház (Bukarest), Bukarestben